kilowolt (kV)
 KV (muzyka) – kompletny katalog dzieł W.A. Mozarta
 KV – Karpathenverein – niemiecka organizacja turystyczna działająca w Tatrach
 KV (mechanika płynów) Kv (współczynnik przepływu), definiowany jako przepływ wody o temperaturze od 5 do 30 °C przez zawór w metrach sześciennych na godzinę, powodując spadek ciśnienia równy 1 bar.

Zobacz też 
 KW